L'edizione 1996-1997 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Galatasaray Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Hakan Şükür (Galatasaray Istanbul), con 38 reti.

Classifica finale

Verdetti
Galatasaray Istanbul Campione di Turchia 1996-1997.
Sarıyerspor, Denizlispor e Zeytinburnuspor  retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Calcio nel 1996
Calcio nel 1997
Campionato turco di calcio